Mutprobe steht für:
 Mutprobe, die Herausforderung von Wagnisbereitschaft

Die Mutprobe steht für:
 Die Mutprobe (Nabokov), Roman (1932) von Vladimir Nabokov
 Die Mutprobe (Philipps), Roman (2001) von Carolin Philipps
 Die Mutprobe (Lercher), Roman (2006) von Lisa Lercher

 Die Mutprobe (1982), BRD-Fernsehfilm von Michael Verhoeven 
 Die Mutprobe (2010), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Holger Barthel

Siehe auch:
 Nächtliche Mutprobe, DDR-Fernsehfilm (1970) von Klaus Gendries